Cet article donne les statistiques sur les aéroports français par ordre décroissant de trafic passagers.

Graphiques

Trafic supérieur à  en 2019  
Dans ce tableau sont repris les résultats des années 2000, 2005 et toutes les années de 2008 à 2021. 

En gras, ce sont les années « record » de chaque aéroport.  

Les 50 aéroports français qui comptent le plus de trafics aériens sont pris en compte dans ce classement.

Cartographie 
Cette carte présente les aéroports de métropole ayant eu un trafic supérieur à  en 2019.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aéroports les plus fréquentés au monde (par continent : Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Océanie)
 par nombre de passagers
 par nombre de passagers internationaux
 par des mouvements d'aéronefs
 par le trafic de fret
 Aéroports français classés par mouvements d'aéronefs

Liens externes 
Bulletin statistique annuel du trafic aérien commercial en France, Direction générale de l'aviation civile (DGAC)  (états annuels disponibles depuis 1997)
 tendanCiel, l'indicateur mensuel du trafic aérien commercial français, Direction générale de l'aviation civile (DGAC) (disponible depuis )

France